ATM pode significar:

Asynchronous Transfer Mode, protocolo de telecomunicações
ATM (computador), clone Russo do ZX Spectrum
Automated Teller Machine, sigla inglesa para Caixa eletrônico (português brasileiro) ou Caixa eletrónico (português europeu), máquina para realizar operações bancárias.
Articulação temporomandibular, articulação têmporo-mandibular.
Do ânus para a boca, sigla ATM, do inglês ass to mouth, para um dos fetiches do cinema pornô.
At-the-money, expressão em inglês, utilizada nos mercados financeiros.
Atmosfera (unidade), uma unidade de pressão, cuja abreviação é atm.
Atlético de Madrid, uma abreviação para os jogos do clube.

Desambiguações de siglas